Національний аеропорт Яніна ()  — аеропорт розташований за чотири кілометри від центру міста Яніна, Греція. Нове ім'я аеропорту Національний аеропорт Яніна «Цар Пірр» () дано на честь царя Пірра Епірського.

Авіакомпанії та напрямки, серпень 2019

Статистика

*

Див. також 
 Список аеропортів Греції

Примітки

Посилання 

 Грецькі аеропорти:  Національний аеропорт Яніна
 Гід по грецьким аеропортам:  Аеропорт Яніна

Аеропорти Греції